Королева Юга:

 Куин оф зе Саут — шотландский футбольный клуб из города Дамфрис.
 Королева Юга — роман Артуро Переса-Реверте, впервые опубликованный в 2002 году.
 Королева Юга (2011) — испанская теленовелла, экранизация романа Переса-Реверте.
 Королева Юга (2016) — американский телесериал, адаптация одноимённой теленовеллы и романа Переса-Реверте.